santa-cruzensi – abitanti di Santa Cruz (Paraíba)
santa-cruzensi – abitanti di Santa Cruz (Rio Grande do Norte)
santa-cruzensi – abitanti di Santa Cruz Cabrália
santa-cruzensi – abitanti di Santa Cruz da Conceição
santa-cruzensi – abitanti di Santa Cruz da Vitória
santa-cruzensi – abitanti di Santa Cruz do Capibaribe
santa-cruzensi – abitanti di Santa Cruz do Escalvado
santa-cruzensi – abitanti di Santa Cruz do Piauí
santa-cruzensi – abitanti di Santa Cruz do Rio Pardo
santa-cruzensi – abitanti di Santa Cruz do Sul